Hesionides är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Friedrich 1937. Hesionides ingår i familjen Hesionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Hesionides